Грб Трнова може се односити на:
 Грб Трнова (Источно Сарајево)
 Грб Трнова (Кантон Сарајево)